Serpulorbis är ett släkte av snäckor. Serpulorbis ingår i familjen Vermetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Serpulorbis